Windsberg bezeichnet

Berg im Thüringer Wald siehe Windsberg (Thüringer Wald) (671 m)
Berg der Briloner Hochfläche siehe Windsberg (Briloner Hochfläche) (585 m)
Stadtteil von Pirmasens siehe Windsberg (Pirmasens)